Gauss eller Gauß kan syfta på:

 Gauss (enhet) – fysikalisk enhet
 Gauss (månkrater) – månkrater
 Gauss (1901) – tyskt forskningsfartyg
 Gauss (1980) – tyskt forskningsfartyg

Personer
 Carl Friedrich Gauss (1777–1855) tysk matematiker
 Friedrich Gustav Gauss (1829–1915) tysk lantmätare